«Ідіот» — назва декількох екранізацій однойменного роману Ф. М. Достоєвського.

 «Ідіот» — фільм Петра Чардиніна (Росія, 1910)
 «Ідіот» — фільм Жоржа Лампена (Франція, 1946)
 «Ідіот» — фільм Акіри Куросави (Японія, 1951)
 «Ідіот» — фільм Івана Пир'єва (СРСР, 1958)
 «Ідіот» — телесеріал Алана Бріджеса (Велика Британія, 1966)
 «Ідіот» — телесеріал Мані Каула (Індія, 1991)
 «Ідіот» — телесеріал Володимира Бортка (Росія, 2003)

Інші екранізації
 «Шалене кохання» — фільм Анджея Жулавського (Франція, 1985)
 «Настасія» — фільм Анджея Вайди (Польща, 1994)
 «Повернення Ідіота» — фільм Саши Гедеона (Німеччина, Чехія, 1999)
 «Даун Хаус» — фільм-пародія Романа Качанова (Росія, 2001)

Див. також 
 Ідіоти (фільм)
 Ідіот (фільм, 1999) — японський фільм 1999 року, що не є екранізацією роману Достоєвського.